Sebastiana ist:
 die weibliche Form des Namens Sebastian; entspricht auch der weiblichen Form Bastienne 
 (1482) Sebastiana, ein Asteroid mit der Nummer 1482